Церковь Святого Иосифа () — католический храм в агрогородке Рубежевичи, Минская область, Белоруссия. Относится к Рубежевичскому деканату Минско-Могилёвского архидиоцеза. Памятник архитектуры, построен в 1907—1911 годах в неоготическом стиле, включён в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь (код 612Г000621).

История 
После подавления Польского восстания 1863 года множество католических костёлов на территории современной Беларуси было отобрано царским правительством у Католической церкви и передано православным, в том числе и деревянная церковь 1799 года постройки в деревне Рубежевичи (не сохранилась).

Многократные просьбы верующих разрешить им постройку нового здания долгое время оставались без ответа, только в 1905 году после выхода «Манифеста об укреплении начал веротерпимости» строительство было разрешено. Каменная церковь в неоготическом стиле была возведена в 1907—1911 годах на северной окраине деревни, на холме.

Архитектура 

Рубежевичский католический храм — памятник архитектуры неоготики. К основному прямоугольному в плане объёму, накрытому высокой двускатной крышей с восточной стороны примыкает более низкая полукруглая апсида и две симметричные боковые ризницы. По бокам главного фасада возвышаются две мощные 45-метровые трёхъярусные башни-колокольни, укрепленные по углам ступенчатыми контрфорсами и завершённые остроконечными шатрами. Между башнями расположен зубчатый фронтон с круглым витражным окном-розой в центре и латинским крестом.

Внутреннее пространство разделено восьмигранными колоннами на высокий центральный и более низкие боковые нефы, перекрытые стрельчатыми сводами.

В интерьере храма выделяются главный алтарь (Вильно, 1935 год) с бронзовой статуей Иисуса Христа. Икона Божией Матери Остробрамской, по преданию, подарена приходу Бенигной Волосевич (матерью Янки Купалы). Статуя св. Антония один из самых старых предметов интерьера, перенесена в новое здание из старого костёла. Орган приобретен в 1928 году в Вильно, имеет 20 регистров, 820 труб.

Колокола на звонницах отлиты различными польскими мастерами в 1920-х годах, каменная ограда храма построена в 1924 году.

Литература 
 А. М. Кулагін. Каталіцкія храмы Беларусi. — Мінск: 2008. ISBN 978-985-11-0395-5

Примечания

Ссылки 
 О храме на сайте Католической церкви в Белоруссии
 Сайт globus.tut.by 
 radzima.org

Храмы, заложенные в 1907 году
Храмы, построенные в 1911 году в Белоруссии
Иосифа
Р